Làdab és un gènere literari musulmà que reuneix tot tipus de coneixements amb una finalitat educativa i exemplificadora.

Concepte 
No és exactament un assaig, encara que gaudeix de llibertat temàtica; el gènere més semblant és el gènere del mirall o instrucció de prínceps cristià, però en realitat és una espècia de programa de captació administrativa per l'alta jerarquia i per això ocupen un lloc privilegiat en aquest tipus de llibres les matèries pràctiques i econòmiques: temes tributaris, tresoreria, comptabilitat... També l'administració de la justícia i la política, però no exclusivament.

Subgènere 
Es poden classificar segons el rang de la persona a la que es dirigeixen i a la qual s'adapten: reis, gobernadors o secretaris. Del primer rang son rellevants, El llibre del gobern (regles pels reis) de Nizam al Mulk, El llibre dels concells per a reis de Algacel i el Qabus nama de Kai Kaus, que es podria traduir literalment per El llibre de Qabus, que era el nom del pade de Kai Kaus. Del segon, la carta de Tahir Taifur incluida a la seva obra El llibre de Bagdad i El llibre dels visires i dels gobernadors de Sari Mehemad Pasha. Finalment, el tercer compren la carta d'Abdel Amid als seus secretàris.

Història 
Els primers exponents del gènere van ser perses. Ibn al-Muqaffa va introduir els miralls de princeps al món musulmà durant el segle VIIIgràcies a la seva traducció de diverses obres d'aquesta naturalesa des del pahlavi; la paraula que els va designar en àrab va ser àdab. A Al-Jahiz se li atribueix El llibre de la corona (Kitab al tay), dedicat a l'emir Ibn Khagan. Abú Yusuf dona un enfocament més econòmic al seu Llibre de l'impost trerritorial (Kitab al Kharaj), dedicat al famós califa Harún al-Rashid. Un dels més recents és l'Alfajri de l'Ibn al Taqtiqa (1302). A Espanya va escriure Làmpara de prínceps Al-Turtusí (1059-1131).

Referències 

Literatura àrab
Gèneres literaris